

Anno 
 24 o 24 a.C. – anno

Film 
 24 ore –  Film del 2002 diretto da Luis Mandoki

Matematica 
 24 –numero naturale

Musica 
 24 – singolo di Jem del 2005
 24 – EP di Duki del 2020

Televisione 
 24 – serie televisiva statunitense prodotta dal 2001 al 2010
 24: Redemption – film per la televisione statunitense del 2009, collocato tra la sesta e settima stagione di 24
 24 - serie televisiva statunitense del 2013
 24: Live Another Day – miniserie televisiva statunitense del 2014, sequel di 24
 24 Japan - serie televisiva giapponese del 2020

Videogiochi 
 24: The Game – videogioco del 2006, collocato tra la seconda e terza stagione della serie TV 24